Annenberg School for Communication steht für folgende Universitätslehrgänge in den Vereinigten Staaten:

 Annenberg School for Communication der Fakultät Kommunikationswissenschaften an der University of Pennsylvania in Philadelphia
 USC Annenberg School for Communication der University of Southern California in Los Angeles